La famille de Richelieu a eu plusieurs membres célèbres. Le plus notoire d'entre tous est Armand Jean du Plessis de Richelieu appelé également cardinal ministre de Richelieu (1585-1642) : ministre de Louis XIII et représentant le plus illustre de la famille Richelieu, le premier à porter le titre de duc de Richelieu, il fonde la notoriété de cette famille, dont :

François du Plessis de Richelieu, Grand Prévôt de France (1548-1590), père du précédent ;
Henri du Plessis de Richelieu, frère aîné du précédent, marquis de Richelieu (1579-1619) ;
 Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, frère puiné du précédent, lui-même cardinal, (1582-1653), évêque de Luçon en 1605 (renonce), puis archevêque de Lyon de 1628 à 1653.

Aucun des trois frères n'eut de descendant. La famille de Richelieu continua toutefois par la postérité de François de Vignerot de Pont-Courlay, fils de Françoise du Plessis, sœur des précédents.

 Armand-Jean de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu (1629-1715), général des galères de France, petit-neveu du cardinal et fils de François de Vignerot ;
 Jean-Baptiste Amador de Vignerot du Plessis, frère du précédent, marquis de Richelieu (1632-1662), abbé, puis général et gouverneur du Havre ;
 Emmanuel-Joseph de Vignerot du Plessis, frère des précédents, abbé puis comte de Richelieu (1639-1665), participant à la bataille de Saint-Gothard ;
 Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu, duc de Richelieu, dit le maréchal de Richelieu, (1696-1788), maréchal de France, fils d'Armand-Jean. Il laissa des mémoires scandaleux ;
 Louis-Antoine-Sophie de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu (1736-1791), fils du maréchal, lieutenant général ;
 Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu (1766-1822), fils du précédent, académicien français, gouverneur d'Odessa de 1803 à 1814, Premier ministre français. Epouse Rosalie de Rochechouart (1768-1830) ; duchesse de Richelieu, sans postérité le titre de duc de Richelieu passe à son neveu, Armand-François-Odet Chapelle de Jumilhac.

Toponyme 

 Richelieu, commune française en Indre-et-Loire ;
 quartier Richelieu, quartier de Paris ;
 rue de Richelieu, voie de Paris ;
 Porte Richelieu qui se trouvait sur la précédente ;
 la rivière Richelieu, rivière québécoise ;
 le comté de Richelieu, comté québécois ;
 Richelieu, ville québécoise ;
 Richelieu, circonscription électorale provinciale québécoise ;
 Richelieu, ancienne circonscription fédérale québécoise ;
 Richelieu, ancien district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada (1792 - 1838) ;
 Richelieu, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Saint-Mathias-sur-Richelieu ;
 Saint-Jean-sur-Richelieu, ville québécoise ;
 le quadrilatère Richelieu, site historique de la Bibliothèque nationale de France, situé dans le deuxième arrondissement de Paris, et qui accueille désormais plusieurs départements de la BnF (Manuscrits, Estampes, Médailles, Musique...) ainsi que les bibliothèques de l'École nationale des chartes et de l'INHA.

Titre 

 Les Premières Armes de Richelieu, pièce de théâtre de Dumanoir et de Jean-François Bayard, 1839.
 Richelieu, film de Gérard Bourgeois sorti en 1911 ;
 Richelieu, feuilleton télévisé de Jean-Pierre Decourt diffusé en 1977 .

Divers 

  est un nom porté par plusieurs navires de la Marine française. 
 Hôtel du Cardinal de Richelieu, ancien hôtel particulier parisien, 21, place des Vosges. 
 Richelieu, chaussure basse. 
 Richelieu, jeu de société.
 Club Richelieu, club de services. 
 La Richelieu, cultivar de pomme. 
 Le pâté en croûte Richelieu, recette comportant une mousse de foie de volaille en son centre.